Церковно — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Церковно — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Церковно — хутор в Глубокском районе Витебской области.

См. также 
 Церковно-археологический кабинет
 Церковно-археологический музей (Рига)
 Церковно-приходская школа